Escherte steht für
 ehemaliger Name den heutigen Ortsteil Groß Escherde der Gemeinde Nordstemmen im Landkreis Hildesheim, Norddeutschland
 ehemalige Bezeichnung für Klein Escherde, heute ein Ortsteil von Nordstemmen
 historische Bezeichnung des Geländes vom Kloster Escherde am Hildesheimer Wald

Escherte ist der Name von
 Escherte (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Eschert (Begriffsklärung)
 Escherde
 Eschede (Begriffsklärung)